Sant Guim de Freixenet, municipi i localitat a l'est de la comarca de la Segarra
 Sant Guim de la Plana, municipi al centre de la comarca de la Segarra 
 Sant Guim de la Rabassa, poble al municipi segarrenc de Sant Guim de Freixenet
 Castell de Sant Guim de la Plana, edifici a Sant Guim de la Plana (Segarra)
 Castell de Sant Guim de la Rabassa, edifici a Sant Guim de la Rabassa, al municipi de Sant Guim de Freixenet (Segarra) 
 Estació de tren de Sant Guim de Freixenet, estació de ferrocarril propietat d'Adif a  Sant Guim de Freixenet (Segarra)